Pietarinkarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pietarinkarit (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Pietarinkarit (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar